Higby ist der Familienname folgender Personen:

 Lawrence Higby, US-amerikanischer Regierungsbeamter und Geschäftsmann
 Lynn Carlton Higby (1938–1992), US-amerikanischer Jurist
 Wilbur Higby (1867–1934), US-amerikanischer Schauspieler
 William Higby (1813–1887), US-amerikanischer Politiker
 William Eugene Higby (1884–1967), US-amerikanischer Politiker